Gustaf Sommelius är namnet på flera personer, bland andra:

 Gustaf Sommelius (borgmästare) (1688–1758), borgmästare i Lund.
 Gustaf Sommelius (professor) (1726–1800), professor, orientalist och historisk samlare i Lund.
 Gustaf Sommelius (lektor) (1769–1845), lektor i tyska, ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.
 Gustaf Lorentz Sommelius (1811–1848), svensk skald och officer.